Storgatan (Zweeds voor 'Grote straat') kan verwijzen naar een van de volgende straten in Zweden:

 Storgatan (Göteborg)
 Storgatan (Linköping)
 Storgatan (Luleå)
 Storgatan (Stockholm)
 Storgatan (Södertälje)
 Storgatan (Umeå)
 Storgatan (Växjö)